Ulea är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Ulea ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ulea är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Ulea. Runt Ulea är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Molina de Segura,  km sydost om Ulea. Trakten runt Ulea består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i regionen Murcia